Amore rosso – film del 1921 diretto da Gennaro Righelli
 Amore rosso - Marianna Sirca – film del 1952 diretto da Aldo Vergano